Batiz két romániai település magyar neve:
 Batiz, Hunyad megyében (románul is Batiz)
 Batiz, Szatmár megyében (románul Botiz)
 Batizvasvári (Oşvarău), hajdani falu Romániában, Szatmár megyében